Sezóna 1977/1978 byla 61. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Montreal Canadiens.

Konečné tabulky základní části

Play off 

 † značí vítěze divize (vítězství v divizi znamenalo automatické nasazení do čtvrtfinále).

Ocenění

Externí odkazy 
 

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1977
Lední hokej v roce 1978